Termenul „Bonito” se poate referi la:

Denumiri geografice

Bonito (Mato Grosso do Sul)
 Bonito (Bahia)
 Campo Bonito
 Carrasco Bonito
 Bonito (Pernambuco)
 Capão Bonito
 Bonito (Pará)
 Ribeirão Bonito
 Rodeio Bonito
 Rio Bonito
 Bonito de Minas
 Bonito de Santa Fé
 Capão Bonito do Sul
 Rio Bonito do Iguaçu
</div>

Alte utilizări
Firmă TV
Bonito o marcă de automobile produs de VW
Giuseppe Bonito (1707–1789), pictor italian

Vezi și
Bonita